Tribunal noir est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Bourdon, ainsi que de nombreux membres de la magistrature et de la police, a été enlevé par une bande de repris de justice et condamné à mort lors d'un "tribunal noir", présidé par Vautrin, un ancien bagnard. Ric est à son tour enlevé. S'il veut sauver Bourdon, il devra permettre d'enlever le chef de la police. Il accepte et parvient à convaincre celui-ci.

Ric s'est vu donner un second gage par le juge Vautrin : il doit se tuer pour sauver toutes les personnalités enlevées. Lors de son procès, Ric se jette sur les gardes et armé, sème la panique dans les rangs des magistrats du tribunal noir. Il poursuit le juge Vautrin et découvre que c'est en fait sa fille Josyane, qui s'est déguisée, et qui se faisait passer pour une journaliste. Elle blesse Ric d'une balle et tombe dans un trou où elle s'empale.

Personnages 
 Ric Hochet
 Commissaire Bourdon
 Nadine
 Josyane Lefèvre : journaliste à Presse-Soir
 Vautrin : ancien juge condamné au bagne

Lieux 
Paris et un lieu tenu secret où se trouve le tribunal

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1981
Magistrat dans la fiction